Schuh :
 Anneliese Schuh-Proxauf (née en 1922), skieuse alpine autrichienne
 Bérengère Schuh (née en  1984), archère française
 Dieter Schuh (né en 1942), tibétologue allemand, 

Patronyme lorrain
Patronyme alsacien